Buchenbächle ist ein Gewässername:

 Buchenbächle (Buchenbach), rechter Zufluss des Buchenbachs (zur Murr) vor Birkmannsweiler, Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchenbächle (Schornbach), rechter Zufluss des Schornbachs nahe Birkenweißbuch, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Buchenbach
 Buchengraben